Rusina kan syfta på följande :

Fjärilar
 Rusina  – släkte av fjärilar

Geografi

Antarktis 

 Nunatak Rusina,

Burundi 

 Rusina (periodiskt vattendrag), Kirundo, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Burundiförgreningar